Lista portów lotniczych w Etiopii według lokalizacji:

Lotniska

Linki zewnętrzne 
 UN Location Codes: Ethiopia
 Great Circle Mapper

 
Etiopia